T-Car steht für:
 T-Car (Motorsport), Ersatzfahrzeug in der Formel 1
 GM-T Plattform (1973), untere Mittelklasse-Automobilplattform von General Motors ab 1973 bis 2008 mit Frontmotor und Hinterradantrieb
 GM-T Plattform (1979), untere Mittelklasse-Automobilplattform von General Motors ab 1979 bis 2013 mit Frontantrieb

Abkürzung